23-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 6 по 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе в Амстердаме. Столица Нидерландов впервые в истории принимала эти престижные соревнования.

Решение о проведении чемпионата Европы по лёгкой атлетике — 2016 в Амстердаме было принято советом Европейской легкоатлетической ассоциации 4 ноября 2011 года. В борьбе за это право город обошёл турецкий Стамбул и хорватский Сплит.

Во второй раз в истории турнир проходил в год проведения летних Олимпийских игр (впервые это случилось в 2012 году). В связи с тем, что легкоатлетический турнир Игр стартует уже 12 августа, в программе чемпионата Европы не было дисциплин, требующих длительного восстановления — марафонов и спортивной ходьбы. Тем не менее, бег по шоссе был представлен в Амстердаме: в программе континентальных первенств дебютировал полумарафон.

В спринтерском и барьерном беге на дистанциях до 400 метров включительно была опробована новая система отбора спортсменов: 12 лучших атлетов сезона (но не более 3 от страны) напрямую попадали в полуфинал, а оставшиеся места разыгрывались в предварительных забегах.

Из-за приостановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 13 ноября 2015 года, вследствие допингового скандала,  российские легкоатлеты не принимали участия в чемпионате.

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Кубок Европы по полумарафону 
В полумарафоне помимо личных наград было разыграно также командное первенство. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников. Результат в зачёт Кубка Европы показали по 16 команд у мужчин и женщин.

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 32 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2016